Gali Shitamakri kan syfta på följande platser:

Irak 

 Galī Shitamākrī, ravin, Ninawa, 
 Galī Shītāmakrī, vattendrag, Ninawa, 

Robotskapade Irakförgreningar